Chiesa di Santa Maria d'Itria – chiesa di Gesico
 Chiesa di Santa Maria d'Itria – chiesa di Macomer
 Chiesa di Santa Maria d'Itria – chiesa di Maracalagonis
 Chiesa di Santa Maria d'Itria – chiesa di Portoscuso

Pagine correlate
 Chiesa di Santa Maria Odigitria